1. division 1990 var den 45. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU. Det var den sidste udgave af 1. division, som den bedste række.

Viborg FF og KB rykkede direkte ned 2. division. Brøndby IF vandt deres 4. mesterskab.

Tabel

Målscorer

Eksterne henvisninger 
 Peders Fodboldstatistik 

Sæsoner i 1. division (fodbold)
Fodbold i 1990